Короле́ва Си́львия (), урождённая Си́львия Рена́та Зоммерла́т (, род. 23 декабря 1943, Гейдельберг) — королева Швеции, жена короля Швеции Карла XVI Густава.

Биография 
Сильвия Рената Зоммерлат родилась 23 декабря 1943 года в немецком городе Гейдельберг. Она была дочерью немецкого бизнесмена  (1901—1990) и его супруги  (1906—1997), бразильянки по национальности. Сильвия стала младшим ребёнком в семье после Ральфа (род. 1929), Вальтера Людвига (род. 1934) и Ханса Йорга (1941—2006). Семья проживала в Сан-Паулу в 1947—1957 годах. Там Сильвия посещала немецкую школу Висконде де Перту-Сегуру, а её отец занимал в это время различные высокие должности, например, был президентом бразильского филиала шведской фирмы . В 1957 году семья вернулась в Германию

Перед браком с королём Швеции Сильвия работала в аргентинском консульстве в Мюнхене. После того, как семья Зоммерлатов вернулась из Бразилии в Германию, Сильвия поступила учиться в Мюнхенский институт переводчиков и в 1969 году окончила его как переводчица с испанского. В 1971 году она была назначена старшим гидом-переводчиком при оргкомитете летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Непродолжительное время работала стюардессой. Она владеет немецким, португальским, французским, испанским и английским, а после заключения брака выучила шведский язык. Сильвия также владеет шведским языком жестов, который используется для общения с глухими людьми.

Во время этих Олимпийских игр Сильвия и познакомилась с Карлом Густавом, в то время ещё наследником шведского трона. Их помолвка состоялась 12 марта 1976 года, а 19 июня того же года в кафедральном соборе Стокгольма состоялась свадебная церемония. Принадлежит к Лютеранской церкви Швеции, как и Карл XVI Густав.

Королева Швеции активно работает в области помощи инвалидам, она — председатель Свадебного Королевского фонда, средства которого идут на исследования, помогающие спортсменам-инвалидам. Возглавляет Международный детский фонд ().

Дети 
 кронпринцесса Виктория Ингрид Алиса Дезире, герцогиня Вестерготландская (род. 14 июля 1977) — наследная принцесса Швеции с 1980 года; замужем с 2010 года за Улофом Даниэлем Вестлингом, имеют дочь и сына;
 принц Карл Филипп Эдмунд Бертиль, герцог Вермландский (род. 13 мая 1979) — наследный принц Швеции в 1979 году; с 2015 года женат на Софии Кристине Хелльквист, имеют трех сыновей; принц вильгельм родился 11.11.22
 принцесса Мадлен Тереза Амелия Юсефина, герцогиня Гельсингландская и Гестрикландская (род. 10 июня 1982) — в 2013 году вышла замуж за бизнесмена Кристофера О’Нилла, имеют двух дочерей и сына.

Награды 
 : Большая звезда Почёта За заслуги перед Австрийской Республикой (1979)
 : Большой крест ордена Леопольда I (1977)
 : Большой крест ордена Южного Креста
 : Орден Стара Планина с лентой
 : Орден Розы I степени (08.11.2000)
 : Орден Слона (3.9.1985)
 : Большой крест на цепи ордена Креста земли Марии (11.09.1995)
 : Большой крест ордена Белой звезды (18.01.2011)
 : Большой крест на цепи ордена Белой розы
 : Большой крест ордена Почётного легиона
 : Большой крест 1 степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 : Большой крест ордена Почёта (21.05.2008)
 : Большой крест ордена Сокола (26.10.1981)
 : Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (08.04.1991)
 : Орден Драгоценной короны 1-й степени
 : Большая звезда ордена Возрождения (1989)
 : Большой крест ордена Трёх звёзд (1995)
 : Большой крест ордена Витаутаса Великого (21.11.1995)
 : Орден Золотого льва Нассау (04.2008)
 : Орден Короны Королевства
 : Большой крест ордена Нидерландского льва
 : Большой крест ордена Святого Олафа
 : Орден Белого орла
 : Большой крест ордена Христа (1987)
 : Большой крест ордена Инфанта дона Энрики (2008)
 : Большой крест ордена Звезды Румынии (2008)
 : Большой крест ордена Изабеллы Католички (15.10.1979)
 : Орден Чула Чом Клао 1 класса
 : Орден князя Ярослава Мудрого I ст. (22 марта 1999 года)
 : Орден «За заслуги» I ст. (29 сентября 2008 года)
 : Дама Большой ленты ордена Заслуг (2015)
 : Памятная медаль Серебряного юбилея короля Харальда V (17 января 2016)
 : Большой крест ордена Бернардо О’Хиггинса (май 2016)
 : Орден Улыбки
 Золотая медаль Высшего совета по научным исследованиям (1989)

Примечания 

Выпускники вузов Германии
Награждённые Золотой медалью Высшего совета по научным исследованиям
Почётные доктора Каролинского института
Почётные доктора Линчёпингского университета
Почётные доктора Гётеборгского университета
Кавалеры ордена Розы